Qualsevol de les Repúbliques de l'URSS
 República Soviètica d'Odessa, a Bessaràbia i Kherson, del 18 gener al 13 març de 1918.
 República Socialista Soviètica de Donetsk-Krivoy Rog, de l'11 febrer de 1918 al 17 febrer de 1919.
 República Soviètica Hongaresa, a Hongria, del 21 març a principis d'agost del 1919.
 República Soviètica Bavaresa, a l'estat alemany de Baviera, d'abril a maig de 1919.
 República Soviètica de Naissa, a Estònia, de desembre del 1917 al 26 febrer del 1918.
 República Soviètica Eslovaca, al sud i est d'Eslovàquia, del 16 juny al 7 juliol de 1919.
 República Socialista Soviètica Galiciana, a la Galícia centreeuropea, del 8 juliol al 21 setembre de 1920.
 República Socialista Soviètica Polonesa, de juliol a agost del 1920.
 República Socialista Soviètica de Pèrsia, a la província persa de Gilan, de juny de 1920 a setembre de 1921.
 República Popular Soviètica de Bukharà, de 1920 a 1925.
 República Soviètica Xinesa, a la província xinesa de Jiangxi, de 1931 a 1934.